Makmur Jaya (Simpang Kiri), een plaats in Indonesië
Makmur Jaya (Betara), een plaats in Indonesië
Makmur Jaya (Darul Hasanah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing